Riley se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Joseph Harvey Riley
 Lawrence Athelstan Molesworth Riley
 Norman Denbigh Riley